Beccaria ist der Familienname folgender Personen: 

 Cesare Beccaria (1738–1794), italienischer Rechtsphilosoph und Strafrechtsreformer
 Giambatista Beccaria (1716–1781), italienischer Physiker
 Giovanni Beccaria (14. Jh.), Theologe und Bischof von Pavia
 Giovanni Beccaria (Reformator) (1511–1580), Priester, Lehrer, Reformator von Locarno, im Misox und Bergell
 Mario Beccaria (1920–2003), italienischer Politiker, Mitglied der Camera dei deputati

Unternehmen:
 Officine Meccaniche Beccaria, ehemaliger italienischer Automobilhersteller

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Beccaria Township, Pennsylvania

Himmelskörper:
 (8935) Beccaria, ein Asteroid